

Geografia

Austria 
 Sachsenburg – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Spittal an der Drau

Niemcy 
 Sachsenburg – dzielnica Frankenberg/Sa.
 Sachsenburg – dzielnica Neustadt an der Orla

Inne 
 Sachsenburg – obóz koncentracyjny